Grabrovnik (mađarski Gáborvölgy) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Štrigova, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 390 stanovnika te 146 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji